У́ме-саа́мский язы́к — саамский язык, ранее распространённый в Швеции и Норвегии. Является вымирающим языком — осталось только 10 носителей языка, проживающих в муниципалитетах Арьеплуг и Арвидсъяур шведского лена Норрботтен.

Письменность 
Уме саами является одним из четырёх саамских языков, не имеющих официальной принятой письменной формы, хотя и являлся первым из них, на котором стали писать. В 1755 году на уме-саамском был издан Новый Завет, а первая саамская Библия была издана на уме-саамском в 1811 году.

Лингвистическая характеристика

Фонетика и фонология

Чередование ступеней 
В отличие от соседнего южносаамского языка, в уме-саамском существует чередование ступеней. В отличие от более северных саамских языков, оно происходит ограниченно — только после долгих гласных и дифтонгов. Согласные, следующие за краткими гласными, не участвуют в чередовании.

Умлаут 
Важную роль играет умлаут. Гласные в ударном слоге (как правило, первом) подверглись изменению под воздействием /i/ и /u/ в следующем слоге:

Морфология

Отрицательные формы глаголов 
В уме-саамском, как в других саамских, а также в прибалтийско-финских языках, существуют особые отрицательные глагольные конструкции, спрягающиеся по наклонениям (изъявительное, повелительное и оптативное), лицам (первое, второе и третье) и числам (единственное, двойственное и множественное).

Пример

Литература 
 Sammallahti, Pekka (1998). The Saami languages. An Introduction. Kárášjoka: Davvi Girji.
 Schlachter, Wolfgang (1958): Wörterbuch des Waldlappendialekts von Malå und Texte zur Ethnographie. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.

Ссылки 

 

Саамские языки
Языки Швеции
Языки Норвегии
Вымирающие языки